Bosnië-Herzegovina
 Brajkovići (Foča), een plaats in de gemeente Foča in Bosnië-Herzegovina
 Brajkovići (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Brajkovići (Kanfanar), een plaats in de Kroatische gemeente Kanfanar
 Brajkovići (Pazin), een plaats in de Kroatische gemeente Pazin

Servië
 Brajkovići (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjerić